Châtenay kan syfta på:
 Châtenay, Ain
 Châtenay, Eure-et-Loir
 Châtenay, Isère
 Châtenay, Saône-et-Loire